Raquel Rodríguez (n. 1993) calciatrice costaricana
 Raquel Rodríguez (n. ????) modella spagnola
 Raquel Rodríguez (n. 2000) pallavolista dominicana